Blankenmühle ist der Name folgender Orte:

 Blankenmühle (Freudenberg), Wohnplatz im Stadtteil Wessental der Stadt Freudenberg im Main-Tauber-Kreis in Baden-Württemberg
 Blankenmühle (Trabitz), Weiler in der Gemeinde Trabitz im Landkreis Neustadt an der Waldnaab in Bayern